Poliwanow ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Andrejewitsch Poliwanow (1855–1920), russischer General
Jewgeni Dmitrijewitsch Poliwanow (1891–1938), russischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
Konstantin Michailowitsch Poliwanow (1904–1983), russischer Elektrophysiker